FG steht für:
 Äquatorialguinea nach dem ICAO-Code
 Ariana Afghan Airlines, eine afghanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Eberhart FG, Doppeldeckerjagdflugzeug der US-Navy
 Feldgerät, Bezeichnung für Aktoren und Sensoren in der Fabrik- und Prozessautomation
 Finanzgericht
 FG-Syndrom, ein seltenes Krankheitsbild 
 Fine Gael, eine Volkspartei in der Republik Irland
 Friedrich-Gymnasium, Gymnasium in Freiburg im Breisgau 
 Functional Grammar, eine linguistische Theorie
 Fürstenberg-Gymnasium, Gymnasium in Donaueschingen
 Goodyear FG Corsair, von Goodyear hergestellte Chance Vought F4U Corsair
 Bahnhof Gießen (DS100-Code)

FG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Mittelsachsen (für Freiberg)
 Großbritannien: Nottingham
 Italien: Provinz Foggia
 Polen: kreisfreie Stadt Gorzów Wielkopolski 

fg steht für:
 Femtogramm, Masseneinheit

Siehe auch:
 Radio FG
 ΦG

FG